Родина — соціальна група людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей
 Родина — категорія в біологічній систематиці
 «Родина» — клуб, створений як літературно-мистецька спілка у 1908 році з ініціативи Миколи Лисенка

 Родина Наталія Сергіївна — заступник директора Київського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, заслужений працівник охорони здоров'я України

Родина — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Родина — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Родина — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Родина — селище, Каменський район, Алтайський край
 Родина — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Рід
 Родіна
 Родино

Примітки 

Українські прізвища